Ермиловка — название населённых пунктов:

Россия 
 Ермилово — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Ермилово — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Ермилово — деревня в Балезинском районе Удмуртии.

 Ермилово — железнодорожная станция в Выборгском районе Ленинградской области.